Salinas Grandes o Salina Grande puede referir a:

Salinas Grandes (centro de la Argentina), un gran salar ubicado entre las provincias argentinas de Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca.
Salinas Grandes (Jujuy y Salta), un salar ubicado en el límite interprovincial de Salta y Jujuy, en el noroeste de la Argentina.
Salinas Grandes (Buenos Aires y La Pampa), un salar ubicado en la Región Pampeana de la Argentina.
Salinas Grandes (Chubut), cuenca bajo el nivel del mar en Península Valdés, Chubut.
Salina Grande, un salar ubicado en el oeste de la provincia argentina de La Pampa.